Walheim è il nome di 
Walheim – un comune francese
Walheim – un comune tedesco del Baden-Württemberg